Merced (prescurtare pentru Mercedes) se poate referi la:

Locuri

Argentina 

 La Merced, capitala Departamentului Paclín, Provincia Catamarca, Argentina

Statele Unite ale Americii 
 Merced, oraș din statul 
 Comitatul Merced din statul american California
 Râul Merced din Parcul Național Yosemite, California

Altele 

 Mercedes-Benz, marcă germană de automobile

Vezi și 

 Mercedes (dezambiguizare)

Nume proprii